Монтоджо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Генуя.

Население составляет 2095 человек (2008 г.), плотность населения составляет 45 чел./км². Занимает площадь 46 км². Почтовый индекс — 16026. Телефонный код — 010.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Предтеча (San Giovanni Decollato), празднование в предпоследнее воскресение августа.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Радомышль, Чехия (2006)
  Дзондза, Франция (2006)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.montoggio.ge.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/